USS Patriot ha sido el nombre recibido por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos:

  fue una goleta con casco de madera, adquirida en 1861 por la armada de la Unión, que planeaba echarla a pique en la entrada del cabo de Hatteras Inlet para bloquear a los buques Confederados, aunque finalmente, no se llevó a cabo, y el buque, sirvió como almacén en Hampton Roads.
  fue un remolcador adquirido por el servicio de guardacostas de los Estados Unidos el 24 de agosto de 1936.
  fue un yate privado construido en 1930, adquirido por la US Navy en 1940, convertido en caza-submarinos y puesto en servicio como PC-455 en 1941, fue renombrado Patriot (PYc-47) en 1943, fue puesto fuera de servicio y dado de baja en 1944, fue revendido a su propietario original en 1945 por un dólar.
  es un dragaminas de clase Avenger botado en 1990, dado de alta en 1991, y actualmente en servicio.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos